Всё это рок-н-ролл:
 «Всё это рок-н-ролл» — песня группы Алиса, вошедшая в альбом «Шабаш», 1991. Вошла в одноименный альбом 1992 года группы Бригада С.
 «Всё это рок-н-ролл» — трибьютный альбом 1992 года группы Бригада С, получивший название по заглавной песне в коллективном исполнении.